Оборо́на, термин имеет следующие значения в военном деле:
 Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооружённой защите государства, целостности и неприкосновенности его территории;
 Вид военных (боевых) действий, основанный на защитных действиях вооружённых сил (войск, сил). Применяется с целью сорвать или остановить наступление противника, удержать важные зоны, районы, рубежи и объекты, сковать превосходящие силы неприятеля, создать условия для перехода в наступление и другими целями.

В государственном строительстве 
Оборона государства (Оборона государственная, Государственная оборона) — защита от внешних врагов благ и интересов государства: его независимости, территориальной неприкосновенности, различных прав и выгод, обеспечивающих благосостояние народа и осуществление его политических и культурно-исторических идеалов. 

Оборона государства от возможного нападения иностранной державы является одной из важнейших функций государства. В современных условиях, когда агрессия является в международном праве осуждаемым актом, повсеместно в мире служит обоснованием военно-государственного строительства. В современной военной теории может включать в себя «упреждение», «упреждающий удар», «обезоруживающий удар» и другие эвфемизмы неспровоцированных наступательных военных действий.

1. Правительство Российской Федерации: д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;
В настоящем Федеральном законе под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности её территории.

Оборона России организуется и осуществляется в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 федеральными конституционными законами Российской Федерации;
 федеральными законами Российской Федерации;
 законами Российской Федерации
 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организация обороны 
Состоит из:
 прогнозирования и оценки военной опасности и военной угрозы;
 разработки основных направлений военной политики и положений военной доктрины Российской Федерации;
 правового регулирования в области обороны;
 строительства, подготовки и поддержании в необходимой готовности Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их применения;
 разработки, производства и совершенствования систем управления Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, вооружения и военной техники, создание их запасов, а также планирования использования радиочастотного спектра;
 планирования перевода органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и экономики страны на работу в условиях военного времени;
 мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны;
 создания запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов;
 планирования и осуществления мероприятий по гражданской и территориальной обороне;
 оперативного оборудования территории Российской Федерации в целях обороны;
 обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, в области обороны;
 развития науки в интересах обороны;
 координации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обороны;
 финансирования расходов на оборону, а также контроль над расходованием средств, выделенных на оборону, и деятельностью Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 международного сотрудничества в целях коллективной безопасности и совместной обороны;
 других мероприятий в области обороны.

Военные действия 
Заключается в поражении противника огневыми (в ядерной войне и ядерными) ударами, отражении его огневых и ядерных ударов, наступательных действий, предпринимаемых на земле, в воздухе и на море, противодействии попыткам противника захватить удерживаемые рубежи, районы, объекты, разгроме его вторгнувшихся группировок войск (сил).

Оборона может иметь стратегическое, оперативное и тактическое значение. Оборона организуется заблаговременно или занимается в результате перехода войск (сил) противника в наступление. Обычно, наряду с отражением ударов противника оборона включает в себя и элементы наступательных действий (нанесение ответных, встречных и упреждающих огневых ударов, проведение контрударов и контратак, поражение атакующего противника в районах его базирования, развертывания и на исходных рубежах), удельный вес которых характеризует уровень её активности.

В Древнем мире и в Средние века для обороны использовали укреплённые города, крепости, замки. С оснащением армий (с XIV—XV вв.) огнестрельным оружием началось строительство полевых оборонительных укреплений, в основном, земляных, которые использовались для ведения огня по противнику и укрытия от его ядер и пуль. Появление в середине XIX века нарезного оружия, обладающего большей скорострельностью и дальностью стрельбы, вызвало необходимость совершенствования способов обороны. Для повышения её устойчивости боевые порядки войск (сил) стали эшелонировать в глубину.

Элементы сухопутной обороны 
В зависимости от условий элементы сухопутной обороны включают в себя:
 Оборонительный рубеж
 предполье или передовая полоса обороны;
 позиция боевого охранения;
 главная полоса обороны.

Разновидности обороны 
 общевойсковая
 противовоздушная
 противоракетная
 противокосмическая
 противотанковая
 противоартиллерийская
 противолодочная
 активная
 пассивная
 позиционная
 манёвренная (подвижная)
 мобильная
 ярусная
 двухъярусная (ружейная)
 фланковая
 другие виды (см., напр., Стратегическая оборонная инициатива)

Требования, предъявляемые к обороне 

К обороне предъявляются следующие требования. Она должна:
 быть устойчивой и активной, то есть способной сохранять свои качества при нанесении ударов противником различным вооружением;
 обладать способность противостоять ударам противника с применением всех типов вооружения и военной техники, отразить наступление его превосходящих войск (сил);
 иметь глубоко эшелонированное построения войск (сил);
 обладать способностью уничтожать десант противника в случае его высадки;
 быть подготовленной к длительному ведению боевых действий в условиях применения противником оружия массового поражения, высокоточного оружия, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и так далее.

Примеры 

 Оборона Киева (1240);
 Оборона Севастополя (1854—1855);
 Оборона Порт-Артура;
 Петропавловская оборона;
 Оборона Шипки;
 Оборона Ханко;
 Оборона Севастополя (1941—1942);
 Оборона Киева (1941);
 Оборона Сталинграда;
 Оборона Заполярья;
 Оборона Москвы;
 Оборона Ленинграда;
 Оборона Одессы.

См. также 
 Оборонное производство
 Министерство обороны
 Гражданская оборона
 Оборона России

Примечания

Литература 
 
 
 
 Временный полевой устав Красной Армии (ПУ-36),  1936 год.
 Полевой устав РККА (ПУ-39), 1939 год.
 Полевой устав Красной Армии (ПУ-40), М. 1940 год.
 И. М. Токарев, «Тактический справочник по германской армии» — : Военное издательство НКО СССР, 1940 год. — 80 стр.
 Проект полевого устава Красной Армии (ПУ-41), 1941 год.
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), Москва (М.), Военное издательство (ВИ), 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.).
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30 томах.
 
 К. М. Чирков, «Мотострелковый взвод в бою», 1966 год.
 Боевой устав Сухопутных войск (БУСВ), часть II (батальон, рота), М., Военное издательство, 1989 год.
 Учебник, «Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск», М., Военное издательство, 1989 год.
 «Командир подразделения в бою», М., 1990 год.
 Наставление по войсковому тылу, М., Воениздат.

Ссылки 

 Боевой устав Сухопутных войск (взвод, отделение, танк).
 Журнал «Оборона России».
 Сайт милитера, И. М. Токарев, «Тактический справочник по германской армии».
 Текст Конституции России на официальном сайте Президента России.
 

 

Военное искусство
Виды военных действий